Єнімахалле (станція метро, лінія М3) — метростанція лінії М3, Стамбул
 Єнімахалле (станція метро, лінія М7) — метростанція лінії М7, Стамбул
 Єнімахалле (станція метро, Анкара) — метростанція в Анкарі
 Єнімахалле — станція штадтбану Т4 у Стамбулі
 Єнімахалле (станція) — залізнична станція в Стамбулі
 Єнімахалле (махалле) — округа (махалле) району Сариєр у Стамбулі